Voici la liste des planètes mineures numérotées de 321001 à 322000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 321001 à 322000

321001-321100

321101-321200

321201-321300

321301-321400

321401-321500

321501-321600

321601-321700

321701-321800

321801-321900

321901-322000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000